Axel Sjögreen eller Axel Sjögren kan syfta på:

* Axel Sjögreen (1836–1910), svensk ryttmästare och riksdagspolitiker
 Axel Sjögreen (1870–1959), svensk general
 Axel Sjögren (1877–1962), svensk arkitekt